São Luís do Paraitinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Luís do Paraitinga (ort), São Paulo, 
 São Luís do Paraitinga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar